Shu-bi-dua 200 er navnet på Shu-bi-duas albumboks, som udkom i 2003 i anledning af gruppens 30-års jubilæum. Albummet indeholder 10 cd'er blandet med en stor del af gruppens bagkatalog.

I maj måned, godt fire uger efter udgivelsen, havde albummet allerede solgt 80.000 eksemplarer. I september 2003 havde salget rundet 110.000 eksemplarer. Albumboksen gik direkte ind som nummer 1 på den danske albumhitliste, hvor den holdt pladsen i fire uger. Sammenlagt var den på albumhitlisten i 28 uger, inden den røg ud.

Spor 

På nogle tryk af CD 5 er nummeret "Først til sidst" ved en fejl blevet erstattet af "Mamba d'amour".

Referencer 

Album fra 2003
Shu-bi-dua-opsamlingsalbum